Saint-Priest (Ardèche)
Saint-Priest (Creuse)
Saint-Priest (Métropole de Lyon) 
ook:
Saint-Priest-Bramefant,  Puy-de-Dôme
Saint-Priest-d'Andelot, Allier 
Saint-Priest-de-Gimel,  Corrèze
Saint-Priest-des-Champs,  Puy-de-Dôme
Saint-Priest-en-Jarez,  Loire 
Saint-Priest-en-Murat, Allier 
Saint-Priest-la-Feuille,  Creuse 
Saint-Priest-la-Marche,  Cher
Saint-Priest-la-Plaine,  Creuse 
Saint-Priest-la-Prugne,  Loire 
Saint-Priest-la-Roche,  Loire 
Saint-Priest-la-Vêtre,  Loire 
Saint-Priest-les-Fougères,  Dordogne 
Saint-Priest-Ligoure,  Haute-Vienne
Saint-Priest-Palus,  Creuse 
Saint-Priest-sous-Aixe,  Haute-Vienne
Saint-Priest-Taurion,  Haute-Vienne